Den stora europeiska synagogan, tidigare känd som stora synagogan i Bryssel, är en samlingspunkt för europeiska judar i Bryssel, Belgien.

Byggnaden ritades år 1875 i romansk-bysantinsk stil av arkitekten Desire De Keyser och konstruerades år 1878. Den är belägen på Rue de la Regence 32 i Bryssel. Synagogan klarade sig under Andra världskriget och förintelsen, där 25 000 belgiska judar dog. Idag (2008) finns omkring 15 000 judiskt bekännande personer i staden.

Den 4 juni 2008 dedicerades synagogan till alla Europas judar av president Jose Manuel Barroso och två av Europas ledande rabbiner. Man hoppades att synagogan skulle bli ett centrum för judendomen i Europa, såsom Peterskyrkan är ett centrum för romersk-katolska kristna.

Referenser

Externa länkar 

Byggnader i Bryssel
Synagogor i Belgien